«Серая Лошадь» может означать:
 Серая Лошадь — противодесантная береговая батарея Морской крепости Петра Великого.
 Серая Лошадь — старинный валлийский рождественский обряд.
 Серая Лошадь — учебник «История философии» в 3 т., выпущенный под редакцией Г. В. Александрова.